De fictieve figuur Peter Parker, alias Spider-Man
 Peter Parker (admiraal), Admiral of the Fleet bij de Brits Royal Navy van 1799-1811